St Catherine’s Hill steht für folgende Erhebungen in England:

 St Catherine’s Hill (Dorset)
 St Catherine’s Hill (Isle of Wight)
 St Catherine’s Hill (Hampshire)